Kateřina Siniaková era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in finale da Simona Halep con il punteggio di 1–6, 6–2, 0–6.

Teste di serie 

  Simona Halep (campionessa)
  Jeļena Ostapenko (primo turno)
  Zhang Shuai (secondo turno)
  Irina-Camelia Begu (semifinale)

 Wang Qiang (primo turno)
 Kateřina Siniaková (finale)
 Maria Sakkarī (primo turno)
 Tímea Babos (quarti di finale)

Wildcard 

  Liu Fangzhou (primo turno)
  Wang Xiyu (primo turno)

 Wang Yafan (secondo turno)

Qualificate 

  Danka Kovinić (secondo turno)
  Anna Blinkova (primo turno)

 Stefanie Vögele (primo turno)
 Jasmine Paolini (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Shenzhen Open 2018